Osoby o tym nazwisku:
 Hieronim Wielogłowski – rzymskokatolicki biskup 
 Kasper Wielogłowski – polski ziemianin i polityk
 Walery Wielogłowski – polski działacz społeczny, polityczny, wydawca, poseł na Sejm Krajowy Galicji 
 Wincenty Wielogłowski – polski ziemianin